Али́ха-дель-Инфанта́до ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 15,3 км². Население — 843 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 65 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Леона